PFKM steht für:

 PFKM (Muskel-Phosphofructokinase), Enzym
 PFKM, Gen zur Codierung der Muskel-Phosphofructokinase, siehe PFKM #Gen
 Phosphofructokinasemangel, Stoffwechselkrankheit, siehe Morbus Tarui

Abkürzung